Пётр Дми́триевич Попо́в:
 Попов, Пётр Дмитриевич (в монашестве Иоасаф; 1874—1937) — епископ Русской православной церкви, деятель иосилфлянского движения.
 Попов, Пётр Дмитриевич (1895—1956) — Герой Советского Союза.
 Попов, Пётр Дмитриевич (1924—1991) — советский разведчик, полный кавалер ордена Славы.